Blanka navarrai királynő (1177–1229), tévesen I. Blanka néven navarrai királynőként utalnak rá sokszor, holott nem volt Navarra királynője csak régense a bátyja, VII. Sancho betegsége idején, VI. (Bölcs) Sancho navarrai király leánya és I. (Trubadúr) Teobald navarrai király anyja, Champagne grófnéja
Blanka navarrai királynő (1387–1441), I. Blanka néven Navarra királynője, de tévesen sokszor II. Blanka néven is utalnak rá, lásd a fentieket
Blanka navarrai királynő (1424–1464), II. Blanka néven Navarra jog szerinti (de iure) királynője, az előbbi leánya